Le patronyme flamand Saenen ou Sannen est un dérivé génitif du thème San-, tiré du prénom .

 Frédéric Saenen (1973-), critique littéraire et un écrivain belge ;
 Marianne Saenen (1949-), femme politique belge.

Patronyme flamand